Słońsk in Polen, zoals de stad na de verdrijving van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog is gaan heten
 Sonnenburg (concentratiekamp), het concentratiekamp dat in Sonnenburg gevestigd was
 Schloss Sonnenburg, een slot en voormalig klooster in Zuid-Tirol